Зельвянка (в прошлом Зельва, ) — река в Белоруссии, протекает по территории Брестской и Гродненской областей, левый приток Немана. Длина реки — 170 км, площадь водосборного бассейна — 1940 км², среднегодовой расход воды в районе устья — 11 м³/с.

Истоки реки находятся между деревнями Лидяны и Кулевичи Свислочского района Гродненской области, далее река протекает по территории Волковысского, Пружанского, Зельвенского и Мостовского районов. Впадает Зельвянка в Неман в городе Мосты. Крупнейшие притоки — Щиба, Ружанка, Аковка, Сасва. Долина реки шириной от 500 м до 3,5 км. В пойме реки расположено крупное болото Багна-Схеда, другое — Журавлиное находится между р. Щара и Зельвянкой.

Наивысший уровень половодья в нижнем течении в начале 3-й декады марта. Замерзает в конце декабря, вскрывается в середине марта. Гидрологические наблюдения впервые проводились в 1923 году.

В устье реки развито рыболовство. У воды обитают выдра и ондатра. До мелиоративных работ в реке обитало множество бобров, раков и налимов.

На реке действует малая гидроэлектростанция Паперня.

Кроме города Мосты на реке расположен городской посёлок Зельва.

Примечания

Литература 
 Ресурсы поверхностных вод СССР. Описание рек и озёр и расчёты основных характеристик их режима. Т. 5. Белоруссия и Верхнее Поднепровье. Ч. 1-2. -Л., 1971.
 Природа Белоруссии: Попул. энцикл./ БелСЭ; Редкол.: И. П. Шамякин (гл. ред.) и др. - Мн.: БелСЭ, 1986. −599 с., 40 л. ил.
 
 
 

Притоки Немана
Реки Брестской области
Реки Мостовского района (Гродненская область)
Реки Свислочского района